Pischek ist der Familienname verschiedener Personen:

 Johann von Pischek (1843–1916), deutscher Politiker
 Johann Baptist Pischek (1814–1873), böhmischer Sänger